El Puig Forcat és una muntanya de 813,5 metres que es troba entre el municipi d'Agullana, a la comarca de l'Alt Empordà i la comuna de Morellàs i les Illes, a la del Vallespir.

Està situat en el sector sud-est del terme de Morellàs i les Illes, i al nord del d'Agullana. És al nord del Collet de la Balma i al nord-est del Pla Ferriol.

Referències

Bibliografia 
 
 

Muntanyes d'Agullana
Muntanyes de Morellàs i les Illes